IRC est un sigle qui peut signifier :
 Internet Relay Chat (traduction littérale, discussion relayée par Internet), un protocole de communication textuelle sur Internet ;
 Institution de retraite complémentaire, un organisme chargé de gérer la retraite complémentaire en France ;
 indice de rendu de couleur, la capacité d'une source de lumière à restituer les différences entre les couleurs du spectre visible ;
 Infrared Catalogue, un catalogue d'objets astronomiques émettant dans le domaine infrarouge ;
 International Red Cross (en français, Croix-Rouge internationale) ;
 International Rescue Committee, une ONG créée par Albert Einstein en 1933 ;
 Intercontinental Rally Challenge, un championnat de rallye automobile créé en 2006 ;
 , une maladie des reins ;
 insuffisance respiratoire chronique ;
 Institut des régions chaudes, une école d'agronomie spécialisée en agriculture tropicale, à Montpellier, en France ;
 jauge IRC, une jauge de course destinée au calcul du handicap sportif pour des voiliers ;
 institut régional du cancer, en France ;
 Institut de recherche en construction, du Conseil national de recherches du Canada.

IRC est un code qui peut signifier :
 .

Voir aussi 
 IRC-Galleria, un site de socialisation en Finlande